Нерсися́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Нерсисян, Анри Барсегович — академик АН Армении
 Нерсисян, Аршак (1872—1940) — деятель армянского национально-освободительного движения.
 Нерсисян, Валентина Мкртычевна (1924―2009) ― советский и армянский врач-гематолог, доктор медицинских наук, профессор 
 Нерсисян, Гагик Грачаевич (род. 1951) — армянский политический деятель.
 Нерсисян, Карен (род. 1971) — российский театральный и телевизионный режиссёр.
 
 Нерсисян, Тигран Яковлевич (род. 1966) — российский предприниматель.

См. также